Edward Meyrick – entomologo inglese
 Nevile Meyrick Henderson – diplomatico e ambasciatore britannico